Anché kan avse två kommuner i Frankrike:

 Anché, Indre-et-Loire i Indre-et-Loire
 Anché, Vienne i Vienne